__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__

Januar

Datum unbekannt

Einzelnachweise 

201901
2019